Френк Заппа Фре́нсіс «Фре́нк» Вінсе́нт За́ппа (англ. Francis "Franc" Vincent Zappa) (*21 грудня 1940 — †4 грудня 1993) — американський вокаліст, гітарист, клавішник, ударник, композитор, аранжувальник, автор текстів, продюсер, сценарист та режисер.
 3834 ЗаппаФренк — астероїд.